Ulysse Papadopoulos est un personnage de fiction créé par Bernard Werber. On le retrouve dans L'Ultime Secret et L'Empire des anges.

Personnage 
Ulysse Papadopoulos est évoqué dans L'Ultime Secret comme ayant séjourné enfant dans un centre psychiatrique en même temps que Samuel Fincher, le personnage dont la mort est au centre de l'intrigue.

Dans L'Empire des anges, il est moine ermite volontairement emmuré vivant afin de servir de médium à l'ange Edmond Wells désireux de continuer son œuvre, l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu en se servant de Ulysse pour l'écriture.

Anecdote 
On apprend dans l' Ultime secret que Ulysse était un enfant que ses parents avaient enfermé dans une cave et on le retrouve ermite emmuré volontairement dans l'Empire des Anges.

Liens internes 
 Bernard Werber
 L'Ultime Secret
 L'Empire des anges

Liens externes 
 Site officiel de Bernard Werber

Personnage de Bernard Werber
Personnage de fiction créé en 2000
Moine de fiction